Тарент (на дорийском диалекте Тарант) — топоним.

 древнегреческое название современного города Таранто.
 Тарент (мифология) — эпоним этого города.